

Eventos 
 Publicação da série de doze concertos de Antônio Vivaldi, em Amsterdã, entre os quais estavam "Le quattro staggioni" (As Quatro Estações), uma de suas mais famosas composições.

Nascimentos

Falecimentos 

 
1725